Моложва — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района, на берегу реки Моложевка, в 2 км от её впадения в Псковское озеро, в 1 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп.

В 2 км к западу от деревни проходит граница РФ с Эстонией.

Население 
Численность населения деревни составляет 200 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района